Šest grijeha protiv Duha Svetoga:

 Ne ufati se u spasenje.
 Zlo se ufati u spasenje bez dobrih djela.
 Suprotiviti se istini poznatoj.
 Zavidjeti duhovnim dobrima svoga bližnjega.
 Otvrdnuti u grijehu.
 Ne pokajati se ni na smrti.

Kršćanski nauk
Duh Sveti